Handford ist der Familienname folgender Personen:
 Martin Handford (* 1956), britischer Kinderbuchautor und Illustrator
 Peter Handford (1919–2007), britischer Tontechniker

Siehe auch:
 Hanford